Komorowski Hrabia (Ciołek odmienny) – polski herb szlachecki, hrabiowska odmiana herbu Ciołek.
 Komorowski Hrabia (Korczak odmienny) – polski herb szlachecki, hrabiowska odmiana herbu Korczak.

Zobacz też